Steckborn (district), een district in het Zwitserse kanton Thurgau
Steckborn (gemeente), de hoofdplaats van dit district